Руэда-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина. Занимает площадь 51,01 км². Население — 57 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 150 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары